«Намедни. Наша эра» — книжный проект Леонида Парфёнова, который возник на основе документальных телециклов «Намедни 1961—2003. Наша эра» и «Нмдни».

Формат издания представляет собой изображение различных феноменов советской и российской истории.

На данный момент серия состоит из 10 томов: 6 из них по десятилетиям (1961—1970, 1971—1980, 1981—1990, 1991—2000, 1931—1940, 1921—1930, расположены по дате выхода), 1 — за 15-летний период (1946—1960) и 3 — за 5-летний (2001—2005, 2006—2010, 2011—2015). Последний том, посвящённый 2011—2015 годам, вышел осенью 2021 года.

История создания 
Работа над книгой началась в 2007 году. Материалы для издания автор собирал с помощью друзей, знакомых и многочисленных читателей дневника в «Живом журнале». В этих целях было создано специальное сообщество «Образы утраченного времени». Часть фотографий извлечена из личного архива Леонида Парфёнова. Тематически книжный проект «Намедни» существенно шире телевизионного: два тома охватывают периоды, которые в телевизионную версию не вошли вовсе — с 2004 по 2010 годы.

…В книге собрано намного больше информации, чем было в телепроекте. Объём текста раз в пять больше. Телевидение сильно ограничивала вялая, старая кинохроника. Кроме того, в издании есть ряд тем, которых не было в телепроекте вообще: от диафильмов — до побега Рудольфа Нуреева…

Первый том (1961—1970) вышел 11 ноября 2008 года. Четырёхтомник оказался настолько успешным, что в конце 2010 года Леонид Парфёнов начал работу над 5-м томом, рассказывающем о 2000-х годах.

25 ноября 2011 года в Москве в киноконцертном зале «Мир» состоялась презентация 5-го тома, посвящённого периоду 2001—2005 годов.

15 марта 2013 года состоялась презентация 6-го тома (2006—2010) в книжном магазине «Москва» на Тверской.

30 октября 2014 года состоялась презентация «нулевого тома» (1946—1960) в Торговом доме «Библио-Глобус».

8 ноября 2016 года в интервью «Русской службы „BBC“» Леонид Парфёнов сообщил, что заканчивает работу над 8-м томом, посвящённым периоду 1930-х годов, выход которого планировался в 2017 году. И в итоге «минус первый» том (1931—1940) вышел в сентябре 2017 года.

Предполагалось, что после тома о 1930-х годах Леонид Парфёнов продолжит работать над 9-м (по нумерации — 7-м) томом (2011—2015), но 26 ноября 2017 года в интервью Евгению Киселёву он сообщил, что следующим томом в этой серии будет том «минус второй» (1918—1930) и он (предположительно) выйдет в 2019 году. Но при этом, ещё 2 октября того же года в интервью «Русской службы „BBC“» он сообщил, что продолжает работу над томом о 2011—2015 годах. 6 апреля 2020 года в прямом эфире своего блога «Парфенон» Парфёнов анонсировал выход тома 1921—1930 на осень 2020 года. А свою задержку в работе над томом он объяснил занятостью в связи с другими своими проектами. Презентация книги, посвящённой 1920-м годам состоялась в декабре 2021 года. 

4 декабря 2022 года Леонид Парфёнов представил переиздание тома, посвящённого 1960-м годам. Издание дополнено новыми событиями и новыми фотографиями, не отображёнными в издании 2008 года.

Содержание томов

Том −2. 1921—1930 
 1921

 Договор с Ататюрком
 Капабланка
 Госстрах
 Кронштадтское восстание
 Русская православная церковь за границей. Карловацкий собор
 X съезд. «Рабочая оппозиция»
 8 марта
 Комуниверситет трудящихся Востока
 Беспризорники
 «Смена вех»
 Жилтоварищества. ЖАКТ
 Дело Таганцева. Расстрелян Гумилёв
 Автономия в Крыму
 Госплан

 Советско-британское торговое соглашение
 Эсперанто
 Крестьянские восстания. Тамбовское. Антоновщина. Западно-Сибирское
 Нэп
 Учебник истории Покровского
 Барон Унгерн
 Советское Закавказье. ЗСФСР
 Умер Блок
 Голод в Поволжье
 Детский театр Наталии Сац. ТЮЗ
 Горький за границей
 Независимая Ирландия
 Журнал «Каторга и ссылка»

 1922

 Эмигрировал Шаляпин
 Конференция в Генуе. Рапалло
 Театр Вахтангова. «Принцесса Турандот»
 Главлит
 Обновленцы
 Дальний Восток — советский. Конец Гражданской войны
 «Философский пароход»
 Изъятие церковных ценностей
 Филонов
 Кулаки
 Генсек Сталин
 Есенин женился на Дункан

 Пионеры
 Эйнштейн
 Раскопана гробница Тутанхамона
 Муссолини
 Русское зарубежье
 Ленин болен
 Моссельпром
 ГОЭЛРО
 Образование СССР
 Денежная реформа. Советский червонец
 Блатные песни. «Мурка». «С одесского кичмана». «Гоп со смыком»

 1923

 Соловецкий лагерь
 Алексей Толстой вернулся
 «Динамо»
 Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
 Убит Воровский
 «Левая оппозиция»
 «Добролёт» / «Аэрофлот»
 Ультиматум Керзона
 «Синяя блуза»
 Пролетарские писатели и «попутчики»
 Попытка революции в Германии

 ОГПУ
 Латинизация алфавитов
 Мейерхольд
 Трамвайный кризис в столицах
 «10 дней, которые потрясли мир»
 Баталист Митрофан Греков
 Номенклатура
 «Купите бублички»
 Ликбез
 «Пивной путч»

 1924

 Социалистическая Монголия
 «Кирпичики»
 Зощенко
 Умер Ленин. Мавзолей. Премьер Рыков. «Ленинский призыв». Ленинград
 «Только раз бывает в жизни встреча». «Дорогой длинною»
 Признание СССР
 Чарли Чаплин
 Эрнст Тельман. «Рот Фронт»

 Размежевание в Средней Азии
 «Конармия». Будённый против Бабеля
 Екатеринбург переименован в Свердловск
 Поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин»
 «Письмо к съезду»
 АМО-Ф-15
 Наводнение в Ленинграде
 Бухарин

 1925

 Броненосец «Потёмкин». Эйзенштейн
 «Артек»
 Убит Котовский
 Водка «рыковка»

 Город Сталин(о). Сталинград
 Отставка Троцкого из армии. Ворошилов сменил Фрунзе
 Союз безбожников
 Самоубийство Есенина

 1926

 Отставки Зиновьева и Каменева. Киров во главе Ленинграда
 Всеобщая стачка в Великобритании
 «Гренада»
 Пикфорд и Фэрбенкс в СССР
 «Дни Турбиных»
 «Чубаровщина»
 Советское фото

 Убит Петлюра
 Фильм «Мать»
 Микоян
 Ленин на броневике
 Дипкурьеры Нетте и Махмасталь
 Шостакович

 1927

 Чан Кайши разгромил коммунистов
 Алехин — чемпион мира по шахматам
 Декларация митрополита Сергия
 «Разгром». Фадеев
 Телефоны-автоматы
 Угроза войны. Ноты Чемберлена. Разрыв отношений с Великобританией
 «Булыжник — оружие пролетариата»

 Убит Войков
 Разгром «левого уклона»
 Осоавиахим
 Фильм «Октябрь»
 Сакко и Ванцетти
 Куйбышев

 1928

 Сталин в Сибири
 «12 стульев»
 «Шахтинское дело»
 Орден Трудового Красного Знамени
 Экспедиция Нобиле. «Красная палатка»

 «Тихий Дон». Шолохов
 Открытие пенициллина
 Пакт Бриана — Келлога
 Довженко
 Центросоюз Ле Корбюзье

 1929

 Дзига Вертов
 Запрещена новогодняя ёлка
 Разгром «правого уклона»
 Советский джаз. Цфасман. Утёсов
 Варшавская авиаконвенция

 Конфликт на КВЖД
 Вузовцы. Рабфаки
 Индустриализация. Первая пятилетка. «Год великого перелома»
 Великая депрессия
 Конструктивизм

 1930

 Орджоникидзе
 Орден Ленина. Орден Красной Звезды
 В Париже похищен генерал Кутепов
 Турксиб
 Застрелился Маяковский
 Премьер Молотов
 Промпартия

 Первый светофор
 Коллективизация. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». МТС
 Литвинов
 Трудовая крестьянская партия
 Соляной поход Махатмы Ганди
 ГУЛаг

Том −1. 1931—1940 
 1931

 Отмена частной торговли. Всесоюзная карточная система
 Потоп в Китае
 В Испании свергли монархию
 Эмпайр-стейт-билдинг
 В СССР запрещён Рахманинов
 Ликвидация кулачества как класса
 «Путёвка в жизнь»
 Торгсин
 «Золотой телёнок»

 6-дневка
 Физкультурные парады
 Оскар Строк. Пётр Лещенко
 ГТО
 Япония захватила Маньчжурию
 Трест «Дальстрой»
 Взорван Храм Христа Спасителя
 Продажа шедевров за границу
 Дом правительства

 1932

 «Магнитка». Кузнецк
 «Закон о трёх колосках»
 Город Горький. Улица Горького. Парк Горького
 Футболка-соколка
 Бараки
 Каганович
 Ворошиловский стрелок
 «Союз марксистов-ленинцев» Рютина
 Иностранцы на службе пятилетки
 Мичурин

 Русский убил президента Франции
 Вичугский бунт
 «ГАЗ»
 Паспорт. Прописка
 Днепрогэс
 Заслуженный художник Бродский
 Комсомольск-на-Амуре
 Пионер Павлик Морозов
 Циолковский
 Смерть Аллилуевой

 1933

 Рузвельт. «Новый курс»
 Домработницы
 Гитлер пришёл к власти
 Поджог Рейхстага. Лейпцигский процесс
 Чистка
 Люди в белом
 Голодомор
 «Детгиз»

 Тюбетейки
 Дворец Советов
 Советские трактора
 Всесоюзная здравница Сочи
 Беломорканал
 Нобелевский лауреат Бунин
 «Крокодил». Мих. Кольцов
 Автопробеги

 1934

 Берет
 Еврейская АО
 Разбился «Осоавиахим-1»
 Сталинская архитектура
 XVII съезд
 Челюскинцы. Звание «Герой Советского Союза»
 НКВД СССР. Нарком Ягода
 I съезд писателей. Соцреализм. Литинститут

 «Весёлые ребята»
 Капица оставлен в СССР
 Киев — столица Украины
 «Как закалялась сталь»
 Убит Киров
 «Чапаев»
 Радиофикация. Говорит Левитан
 «Я кукарача, я кукарача!»

 1935

 Стаханов. Стахановцы
 «Сталинка»
 Московское метро
 Катастрофа самолёта «Максим Горький»
 Офицерские звания в армии. Маршалы Советского Союза
 Парк культуры и отдыха. Девушка с веслом
 Генплан Москвы

 Дядя Стёпа
 «Жить стало лучше, жить стало веселее»
 «Лучший, талантливейший поэт»
 Расовые законы в Германии
 Кремлёвские звёзды
 Ёлка

 1936

 «Сумбур вместо музыки»
 Год трёх британских королей
 Карандаш
 Приезды иностранных писателей
 Италия захватила Эфиопию
 Народный артист СССР
 Олимпийские игры в Германии
 «Широка страна моя родная»
 Первый московский процесс
 «ЗИС-101»

 Аборты запрещены
 Гражданская война в Испании
 «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
 Ежов
 Вернулся Прокофьев
 Телефонизация
 Чемпионат СССР по футболу
 Сталинская Конституция
 Козин

 1937

 «Вредительская» перепись
 Изабелла Юрьева
 «Красный граф» Толстой
 Юбилей Пушкина
 «Рио-Рита»
 Служба точного времени
 Смерть Орджоникидзе
 Катастрофа «Гинденбурга»

 Большой террор
 Из эмиграции привезён Куприн
 Ленин и Сталин в кино
 Всемирная выставка в Париже. «Рабочий и колхозница»
 «Сталинские соколы»
 Верховный Совет СССР
 Ось Берлин — Рим — Токио
 «Утомлённое солнце». «Неудачное свидание»

 1938

 Аншлюс Австрии
 Герой Социалистического Труда
 Бои у озера Хасан
 Станция «Северный полюс». Папанинцы
 «Александр Невский»
 «Краткий курс истории ВКП(б)»
 «Если завтра война»

 Вождь Украины Хрущёв
 Дачи
 «Катюша»
 Мюнхенское соглашение
 Збоншинское выдворение. «Хрустальная ночь»
 Берия

 1939

 ВСХВ/ВДНХ
 Телевещание в СССР
 Халхин-Гол
 Пакт Молотова — Риббентропа. Договор о дружбе и границе
 Нападение Германии на Польшу. Вторая мировая война

 Польский поход Красной армии. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии
 60-летие Сталина. Сталинская премия
 «Подкидыш»
 Открытие деления ядра урана
 Война с Финляндией

 1940

 Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Молдавская ССР
 «Тимур и его команда»
 «Великий диктатор»
 Ужесточение дисциплины
 Захват Прибалтики
 Плата за старшие классы и вузы. Государственные трудовые резервы

 «КИМ-10»
 Убит Троцкий
 Гитлер оккупировал Данию, Норвегию, Нидерланды и Бельгию. Разгром Франции
 Молотов у Гитлера
 Битва за Британию

Том 0. 1946—1960 
 1946

 Запрещена песня «Враги сожгли родную хату»
 «Необыкновенный концерт»
 Приговор в Нюрнберге. Трибунал в Токио
 «Москвич-400». «Победа»
 Советская армия вместо красной. Демобилизация. Опала Жукова
 Агитбригады
 «В окопах Сталинграда»
 Трофеи
 Запрещён фильм «Иван Грозный»
 «ГАЗ-51»
 Министры вместо наркомов
 Футбол
 Холодная война
 Боты. Бурки
 ООН
 На стихи Фатьянова

 Нехватка мужчин
 Постановление по журналам «Звезда» и «Ленинград»
 Басни Сергея Михалкова
 Умер Калинин
 Калининградская область
 Восстановление народного хозяйства
 Репатриация
 «Василий Тёркин»
 Бандитизм
 Хуан и Эвита Перон
 Трофейное кино
 Инвалиды
 Симонов
 Золотые зубы
 Грузинская кухня

 1947
	

 МиГ-15
 Восстановление Петродворца
 «Весна»
 Соцлагерь
 Голод
 Бунчиков и Нечаев
 Бильярд

 Отмена карточек. Снижение цен. Денежная реформа
 Кепка
 Независимая Индия
 Эскимо
 800-летие Москвы
 Америка в Европе. План Маршалла. Доктрина Трумэна
 Юла

 1948

 Постановление об опере «Великая дружба». Формалисты Шостакович и Прокофьев
 Крепдешиновое платье
 Ботвинник
 «Молодая гвардия»
 Убит Михоэлс. Ликвидирован ЕАК
 Добрососедская Финляндия
 Землетрясение в Ашхабаде
 Лемешев. Козловский
 Безродные космополиты. «Россия — родина слонов»
 Габардин
 Создание Израиля. Посол Голда Меир
 Костюм из бостона

 Василий Сталин
 Мир с церковью
 «Лесные братья»
 Академия художеств. Ликвидирован ГМНЗИ. Жанровая живопись
 Бандит Тито
 Русланову посадили
 Мирный уют
 Советский чай
 Сессия ВАСХНИЛ. Академик Лысенко
 Блокада Западного Берлина
 «Берёзка»
 Сталинский план преобразования природы

 1949

 Ан-2
 Кружева и вышивки
 ФРГ/ГДР
 «Кубанские казаки»
 Перманент
 Закрыт Камерный театр
 Воин-освободитель
 Шашки
 «Ленинградское дело»
 «ПАЗ»/«КАвЗ»
 НАТО
 Советская атомная бомба
 Борьба за мир

 Дважды краснознамённый имени Александрова
 Телевизор «КВН»
 СЭВ
 Драп
 Калашников
 70-летие Сталина
 Стиляги
 Татуировки
 Радиоспектакли
 Каракулевая шуба
 Дворы
 Окончена гражданская война в Греции

 1950

 Космодемьянская. Маресьев
 Хоккей с мячом
 «Русский с китайцем — братья навек!»
 Статьи Сталина
 Домино
 «ЗиМ»

 Корейская война. Ким Ир Сен
 Пластинки «на костях»
 «Охота на ведьм». Сенатор Маккарти
 Дворцы метро
 Шапка-«менингитка»

 1951

 Холодильники
 Арестован Абакумов
 Утёсов
 Назым Хикмет
 Велосипед «Орлёнок»
 Малокартинье

 Конёнков
 Галина Уланова
 Цветное стекло
 «Мингрельское дело»
 Кукрыниксы. Бор. Ефимов

 1952

 Цирк — важнейшее из искусств
 Воды Лагидзе
 Юбилей Гоголя
 Волго-Дон
 Поль Робсон

 Книга о вкусной и здоровой пище
 Высотки
 Первая Олимпиада
 Реалистические мультфильмы
 XIX съезд ВКП(б)/КПСС

 1953

 Дело врачей. Лидия Тимашук
 Пабло Неруда
 «ГАЗ-69»
 Умер Сталин
 Кружки
 «Врачи-убийцы» освобождены
 Преемник Маленков
 ГУМ открыли
 Об искренности в литературе

 Берлинское восстание
 Берия ликвидирован
 «Золотая молодёжь»
 Сельхозреформа
 Комиссионки
 Амнистия. Бунты политических в ГУЛаге
 Хрущёв — первый секретарь ЦК
 Водородная бомба

 1954

 Крым передали Украине
 Незнайка
 Приёмник «Москвич»
 Гилельс
 300-летие воссоединения Украины с Россией
 Шульженко
 Начало реабилитации
 Целина

 Обнинская АЭС
 «Бродяга». Радж Капур
 Эренбург. «Оттепель»
 Пионеры-герои
 Эстрадные дуэты
 Тоцкие учения
 Чемпионы мира по хоккею с шайбой

 1955

 Иван Бровкин. «Максим Перепелица»
 Варшавский договор
 Метро в Ленинграде
 Премьер Булганин
 Визит Аденауэра. Возвращение немецких пленных
 Лолита Торрес
 Министр обороны Жуков

 «Хинди Руси бхай бхай»
 Сокращение армии
 Архитектурные излишества
 Уход из Австрии
 Дрезденская галерея возвращена ГДР
 Стрельцов
 Примирение с Югославией

 1956

 Два острова обещаны Японии
 Производственная гимнастика
 Рыбников
 XX съезд. Доклад Хрущёва
 Ту-104
 Грузия вступилась за Сталина. Расстрелы в Тбилиси
 Олимпийские чемпионы по футболу
 Дубна
 «Современник»
 Карело-Финская ССР упразднена
 Львовские автобусы
 Оркестр Лундстрема
 Ленинская премия
 Застрелился Фадеев
 Познанское восстание. Смена власти в Польше
 Пижамы

 Дудинцев. «Не хлебом единым»
 «Москвич-402». Первая «Волга»
 Выставка Пикассо
 Бюро ЦК КПСС по РСФСР. «Советская Россия»
 Венгерское восстание
 Суэцкий кризис
 Смеляков
 «Лужники»
 Телевидение на Шаболовке
 Детские журналы
 Капроновые чулки
 Нобелевский лауреат Семёнов
 Артели прижали
 Пластинка 33 1/3
 Ив Монтан

 1957

 Новосибирский Академгородок
 Доктрина Эйзенхауэра
 Начало конца коммуналок
 «Карнавальная ночь»
 Прощены репрессированные народы
 «Подмосковные вечера»
 Фестиваль молодёжи и студентов
 Умер Вертинский
 Ледокол «Ленин»
 Отказ от займов
 «Антипартийная группа». Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шепилов

 Молотов — Пермь, Чкалов — Оренбург
 «Детский мир»
 Фурцева
 Спутник
 Отставка Жукова
 Карлсон
 Рашид Бейбутов. «Я встретил девушку»
 Совещание компартий
 Совнархозы
 Издали Бунина и «Бесов»
 Машинка с педалями

 1958

 Рок-н-ролл
 Концентраты
 Майор Пронин
 «Летят журавли»
 Нижнее бельё
 Бидструп. Эффель
 Поэзия вышла на улицу
 Обязательная восьмилетка. Средняя школа — 11 классов
 Борьба с самогоном

 Ван Клиберн
 Гонения на церковь
 Пастернак. «Доктор Живаго»
 Кипятильник
 Загрантуризм
 Георг Отс
 Фотолюбители
 Нобелевские лауреаты Черенков, Тамм и Франк
 Ремарк

 1959

 Переворот Кастро на Кубе
 «Денискины рассказы»
 Президент Де Голль
 Ил-18
 «Судьба человека». Сергей Бондарчук
 Догнать и перегнать Америку. Американская выставка. «Рязанское чудо»
 Убит Бандера
 Московский кинофестиваль
 Диор в Москве

 Физики и лирики
 КрАЗ
 Магнитофон «Комета-201»
 Киносказки Роу
 «Товарищ Сталин, вы большой учёный»
 Касса взаимопомощи
 Дружинники
 «Чайка»
 Брижит Бардо «Бабетта». Марина Влади «Колдунья»

 1960

 Рихтер
 Курсы кройки и шитья
 Шестидесятники
 Меркадер в СССР
 Сбит Пауэрс
 Кибернетика
 Чемпионы Европы по футболу

 Умер Пастернак
 Ойстрах
 Белка и Стрелка
 Хрущёв с ботинком в ООН
 Робертино Лорети
 Кофе вернулся
 Бассейн «Москва»

Том 1. 1961—1970 
 1961

 Новые деньги
 Движение неприсоединения
 Олег Попов
 Квартиры-хрущёвки
 Брумель превыше всего
 Горбатый «Запорожец»
 С…ка Стрелка родила
 Кукуруза — «царица полей»
 Плайя-Хирон
 Ильф и Петров и Остап Бендер
 Гагарин полетел!
 Татьяна Шмыга
 Никита + Жаклин, Нина + Джон
 «Хотят ли русские войны?»

 Флористика
 Берлинский кризис. Берлинская стена
 Дело Рокотова
 Нуреев сбежал на Запад
 Титов — космонавт № 2
 Годы Африки
 Туфли на шпильках
 «Человек-амфибия»
 XXII съезд КПСС: коммунизм и антисталинизм
 Дворец съездов
 Сталина вынесли из Мавзолея
 Вицин—Никулин—Моргунов
 Братская ГЭС

 1962

 «Голубой огонёк»
 Джон Гленн — Гагарин Америки
 Мода на Антарктиду и пингвинов
 150 лет дню Бородина
 Поручик Ржевский
 Поёт Муслим Магомаев
 Большой театр в Америке
 Прима Плисецкая
 «Ракета» — «Метеор» — «Комета»
 Повышение цен на мясо
 Расстрел в Новочеркасске
 Гаприндашвили — мать грузинских шахмат
 Хула-хуп

 МКАД
 Радиостанция «Юность»
 Карибский кризис
 Секретные герои
 Шпион Пеньковский
 Молоко в пакетах, а также в бутылках и бочках
 Александр Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»
 Скандал на выставке в Манеже. Встречи с интеллигенцией
 «Волга ГАЗ-21» без оленя
 Ландау — нобелевский лауреат
 Английский — главный иностранный
 Стравинский в СССР

 1963

 Куба — любовь моя!
 Химия
 Журнал «Юность»
 КВН
 Московский лауреат «8½»
 Валентина Терешкова
 Твист
 Бог — это смешно
 Дворцы бракосочетаний
 Плащ-болонья
 «А у нас во дворе»
 Ботвинник — не чемпион

 Югославия снова братская
 В Америке бьют негров. Поход Кинга на Вашингтон
 Полиэтилен
 СССР поссорился с Китаем
 Лев Яшин
 Новая школьная форма
 Туризм с рюкзаком
 Пьеха и Кристалинская мечтают о счастье
 Зерно из-за границы
 Крашеные волосы
 Убили Кеннеди
 Новая обстановка

 1964

 Скобликова: 4Х4
 Искусственный мех
 Белоусова и Протопопов
 Пахмутова: пахнуло хвоей
 Зорге — первый шпион
 Андрей Вознесенский
 Пенсии колхозникам
 «Я шагаю по Москве»
 «К-700» и «ДТ-75»
 Вы слушаете «Маяк»
 Театр на Таганке
 Герой Насер
 Борьба с тунеядцами. Сослали Бродского
 «Спокойной ночи, малыши!»

 Сняли Хрущёва
 Брежнев и Косыгин
 Нейлоновые рубашки
 Аджубей в отставке
 Нефтепровод «Дружба»
 Часы «Ракета»
 Жаботинский победил Власова
 Финляндия — лучшая капстрана
 Летка-енка
 Гамлет-Смоктуновский
 Окуджава
 Дикие звери как домашние
 Нобелевская премия — Басову и Прохорову

 1965

 Эдуард Хиль
 «Спидола» и «Альпинист»
 Студенчество как класс
 «Операция „Ы“». Герой Шурик
 Автоматы в торговле
 Подгорный вместо Микояна
 Леонов в открытом космосе
 Мини-юбки
 Новая авиация
 Индо-пакистанский инцидент
 Евтушенко — главный поэт
 Вьетнам как Куба
 Скороварка
 Пеле против СССР

 Софи Лорен
 Мотоциклы «Иж Планета» и «Иж Юпитер»
 Косыгинские реформы
 Зыкина — самая народная
 Сергей Смирнов. «Брестская крепость»
 20 лет Победы
 Битломания в СССР
 День учителя
 Стрельцов снова играет
 Шолохов — нобелевский лауреат
 Телевизор «Электрон»
 Мохер
 Кучинская: молодая гимнастика

 1966

 Цирк на льду
 Мир между Индией и Пакистаном. Дорогая Индира Ганди
 Синявский и Даниэль
 8 марта — выходной
 ЭВМ
 Як-40
 Культурная революция. Хунвэйбины
 Мелиорация
 Кабачок «13 стульев»
 Кижи. ВООПИК. Солоухин

 Землетрясение в Ташкенте
 XXIII съезд: Политбюро и Генсек
 «Ушастый» сменит «горбатого»
 Кинобум
 Станции «Луна»
 Де Голль в СССР
 Борьба с хулиганством
 Деревенская проза
 Янтарь

 1967

 «Мастер и Маргарита»
 Погиб Комаров
 Родина-мать
 Высоцкий в фильме «Вертикаль»
 Пятидневная рабочая неделя
 Чтец Юрский
 Разгром группы Шелепина
 Кримплен
 Андропов и его КГБ
 «Неуловимые мстители»
 Шестидневная война. Израильская военщина
 Останкино. Цветное ТВ
 Модная фамилия — Экзюпери
 «Кавказская пленница»

 По сравнению с 1913 г.
 50 лет Октября. «Развитой социализм»
 Трилогия в «Современнике»
 Знак качества
 Школьные олимпиады
 Убит Че
 Могила Неизвестного Солдата
 Андроников
 Крымские татары
 «Кармен-сюита»
 Два года в армии. Дедовщина
 «Литературная газета»
 «ЭКСПО-67»
 «Москвич-412»

 1968

 Вьетнам: война в разгаре
 «Вьетнамки»
 «Мёртвый сезон»
 Гагарин погиб
 Индейцы ГДР. Гойко Митич
 Пражская весна
 Программа «Время»
 Вяжем сами
 Полёты СССР—США
 «В мире животных»
 Сличенко
 Анекдоты про Чапаева
 Грушинский фестиваль. КСП
 Олимпиада в Мехико
 Давид Тухманов. «Миньон дерзаний»
 Народные промыслы

 Калининский проспект
 Фантомас
 Убили второго Кеннеди
 Женские брюки
 Ввод войск в Чехословакию
 Доктрина Брежнева
 Выход на площадь
 Как говорит Райкин
 Бунт студентов во Франции
 Хемингуэй
 Комсомолу 50
 Самиздат
 Автобусы «Икарус»
 «Война и мир» Бондарчука
 Бадминтон

 1969

 «Анжелика»
 Водолазки
 БелАЗ
 Покушение на Брежнева
 Доронина
 Мумиё
 Тур Хейердал на «Ра»
 Гостиница «Россия»
 Марк Бернес. Последние песни
 Спасение Пизанской башни
 Новая школьная программа
 Хоккей с чехами
 Сопротивление в Чехословакии
 Священный Байкал

 Диафильмы
 Остров Даманский
 «Ставка больше, чем жизнь». «Четыре танкиста и собака»
 Роднина
 Курятина
 Американцы на Луне
 Стройотряды
 «Бриллиантовая рука»
 ГСВГ — Группа советских войск в Германии
 Барышников и Сабирова
 Субботник
 Северная Ирландия
 Мемуары Жукова
 Мультфильмы для детей и взрослых

 1970

 Балет «Спартак»
 ТВ главнее радио
 Перепись населения
 Шесть соток
 «Смена-8М»
 Звёзды конкурса Чайковского
 Киноэпопея «Освобождение»
 100-летие Ленина
 «ГАЗ-24» — новая «Волга»
 2500 лет Самарканду
 Разгром «Нового мира»
 «Восточная политика» Брандта
 Журнал «Квант»
 Парики

 Чеканка
 Фурцева назначила Ефремова во МХАТ
 «Спортлото»: 6 из 49
 «А ну-ка, девушки!»
 Угнали Ан-24
 «Луноход»
 Дефицит обуви
 Нобелевская премия Солженицыну
 Хорошие белые
 «Адъютант его превосходительства»
 «Белое солнце пустыни»
 «Русское поле»
 «Служили два товарища»
 «Бег»

Том 2. 1971—1980 
 1971

 Смена власти в Польше и ГДР
 Клоун Енгибаров
 Бобочка
 Новый год — главный праздник
 Наше шампанское — 100
 Дин Рид
 Часы театра Образцова
 Магазины самообслуживания
 «Жигули»
 Погибли трое космонавтов
 Есенин как Пушкин

 Еврейская эмиграция
 Французские духи. Французский шик
 Эпоха застоя
 Анджела Дэвис
 Почтовые индексы
 Злобинский метод
 Алексеев — самый сильный
 Кола Бельды
 «Фитиль»
 Золотое кольцо

 1972

 «Песня года»
 «Радионяня»
 Фишер — чемпион мира
 Борьба с пьянством
 «От всей души»
 Никсон в Китае и СССР
 Змеиный яд
 Олимпиада в Мюнхене
 Турищева — Борзов — баскетбол
 7 золотых Спитца
 Захват заложников
 Дефицит колбасы
 Павлова и Годунов
 Анекдоты про чукчу

 Разрыв с Египтом. Предатель Садат
 Новые нормы ГТО
 «Джентльмены удачи»
 «Огурцы», «платформы», «клёши»
 Суслов — номер два
 Антисоветчик Галич
 Хоккей с канадцами
 50 лет СССР
 Вулкан Алаид
 «Ну, погоди!»
 Прапорщики и мичманы
 Погиб Виктор Чистяков
 Засуха
 Поездки на картошку

 1973

 Грузинские короткометражки
 Будённый-90
 «Большая перемена»
 Каток «Медео»
 Ольга Корбут — «чудо с косичками»
 Новые партбилеты
 Победа во Вьетнаме
 «Семнадцать мгновений весны»
 1 000 000 000 пудов зерна
 Визбор: «Милая моя» и роль Бормана
 Самый страшный диагноз: рак
 Громыко
 Автосервис
 «Соло для часов с боем»
 Военный переворот в Чили
 «Библиотека современной фантастики»

 Брежнев в Америке. Разрядка
 Шабашники
 Музшкола «по классу ф-но»
 Письма против Сахарова
 Снегоход «Буран»
 Баптисты
 Война Судного дня
 Мировой нефтекризис
 Тюменская нефть
 Максимова и Васильев
 «Очевидное — невероятное»
 Отдых в Прибалтике
 Аркадий Северный — король блатняка
 «Козёл»: «УАЗ-469» вместо «ГАЗ-69»
 Выставка Тутанхамона
 «Песняры»

 1974

 Хазанов
 «Революция гвоздик» в Португалии
 Мяса в провинции нет
 «Архипелаг ГУЛАГ»
 Выслали Солженицына
 «Золотая шайба»
 Современная архитектура Литвы
 «Калина красная»
 Смерть Шукшина
 Раскол Кипра. Архиепископ Макариос
 Супертанкер «Крым»
 Мы с тобой, Чили!

 Надя Рушева
 Погашение госзаймов
 БАМ
 «Высокий блондин»
 «Уотергейт»
 ВИА. Вокально-инструментальные ансамбли
 Нечерноземье
 Привезли «Джоконду»
 «9-я студия»
 «Бульдозерная выставка»
 Напряжение 380/220 вольт
 Цепочки, перчатки, колечки из нефрита

 1975

 «Соломенная шляпка»
 Дезодоранты
 Карпов — Фишер
 Макси и миди
 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
 Смерть Франко
 9-, 12-, 16-этажки
 «Что? Где? Когда?»
 Лаос и Камбоджа
 Тарковский. «Зеркало»
 Виндсёрфинг
 Совещание в Хельсинки
 «Вражьи голоса»
 «Союз — Аполлон»
 Маврикиевна и Никитична
 Книги за макулатуру

 Мопед «Верховина-5»
 «Протокол одного заседания»
 Перезапись на магнитофон
 Пугачёва А. Б.
 «Есения»
 Дефицит конфет
 Новые паспорта
 Захват заложников в Вене
 «День Победы»
 Нобелевская премия — Сахарову
 «Ералаш»
 Норштейн. «Ёжик в тумане»
 Электрический самовар
 Памятник на могиле Хрущёва
 «Динамо (Киев)»
 Сайра в масле

 1976

 Раиса Сметанина
 «По волне моей памяти»
 «КамАЗ»
 «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
 Малая Грузинская
 Фирма «Океан». Рыбный день
 «Утренняя почта», «Мелодии и ритмы»
 Умер Мао
 Золотой Серебряный век
 «Зита и Гита»
 Улетел МиГ-25
 «Стенка»
 «38 попугаев»

 Письма трудящихся
 Обменяли Корвалана
 Дымчатые очки
 Юрий Трифонов. «Дом на набережной»
 «Вечный зов»
 «Хлеба к обеду в меру бери!»
 Маршал Брежнев-70. «И лично Леонид Ильич»
 Новые права
 Аттракцион-76. Луна-парки
 «История лошади» в БДТ
 Гаражи
 Магазины и товары соцстран

 1977

 Главная программа «Время»
 Театры-студии
 Профессия: диссидент
 Кадры из ПТУ
 Садистские стишки
 Бормотуха
 Жванецкий
 «Атоммаш»
 Взрыв в московском метро
 Дискотеки
 Брежнев — президент
 Дефицит туалетной бумаги
 Ту-144
 Повышение цен
 «Москва-Петушки»
 «Тигрис»
 Высоцкий: пик славы

 Пожар в «России»
 Чеки «Берёзки»
 «АББА» — лучший ВИА
 Дельтаплан
 Новый текст гимна
 «Пшеничная». «Сибирская»
 Никита Михалков. «Неоконченная пьеса»
 Джинсы за 150 руб.
 «Нива»
 Московская книжная ярмарка
 Великие несоветские учёные Аверинцев, Гумилёв, Лихачёв, Лосев, Лотман
 Кинороманы подростков
 Брежневская Конституция
 «Арктика» на Северном полюсе
 НЛО над Петрозаводском
 Путёвки в Болгарию

 1978

 «Следствие ведут знатоки»
 Талоны на продукты
 Опять подорожание
 Убийство Альдо Моро
 Брежнев: орден «Победа», «Малая земля»
 «Библиотека всемирной литературы»
 Перебежчик Шевченко
 Нейтронная бомба
 «Простоквашино»
 Конституция Грузии
 Космонавты соцстран
 Дублёнки

 Бенефисы Гурченко
 Кэмп-Дэвид
 Карпов — Корчной. Чибурданидзе
 «Бони М»
 Иоанн Павел II
 Нутрия
 Оркестр Поля Мориа
 Выставка Глазунова
 «Мимино»
 Рекордные морозы
 Кикабидзе и Брегвадзе поют про седину

 1979

 Свой Шерлок Холмс
 Свергли Пол Пота
 Война Китая и Вьетнама
 Мушкетёры. Боярский
 «Метрополь»
 Разбился «Пахтакор»
 ОСВ-2
 Толкунова
 Дефицит ресторанов
 «Ятрань»
 Исламская революция в Иране. Аятолла Хомейни
 «Космос»
 Элтон Джон и Джо Дассен в СССР

 БСЭ: третье издание
 Годунов остался в США
 «Место встречи изменить нельзя»
 Тэтчер
 Шпаро на Северном полюсе
 Исторические романы. Окуджава. Пикуль
 Сталин на лобовом стекле
 «Обыкновенное чудо»
 Сандинисты в Никарагуа
 Челентано
 Карате
 Войска в Афганистане

 1980

 Институт Фёдорова
 Война Ирана и Ирака
 Эстонская эстрада
 Сахарова сослали в Горький
 Афган
 Волчек и Неёлова
 Взрыв в Болонье
 «Оргвопросы»: Горбачёв и Тихонов
 Тбилиси-80
 «Машина времени»
 Шереметьево-2
 Пепси-кола
 Бойкот Олимпиады

 Москва-80
 Москва-80. Образцовый город
 Вопреки бойкоту
 Умер Высоцкий
 Американские заложники
 Рейган
 Джуна
 Хаммер-центр
 Убит Леннон
 Советские блокбастеры
 «Пираты XX века»
 «Экипаж»
 «Москва слезам не верит»

Том 3. 1981—1990 
 1981

 «Москва — Париж»
 Ракеты «СС-20» и «Першинг-2»
 Снова повышение цен. Водка 5.30, бензин 0.30
 Леонтьев
 Американские сигареты
 Двоевластие в Польше. «Солидарность»
 «Динамо (Тбилиси)»
 Летнее время
 «Аэробус» Ил-86
 Голодовка в Белфасте
 «Юнона и Авось»
 «Экономика должна быть экономной»
 Несуны
 Студии звукозаписи
 Шапки из собак

 Политические покушения
 Ранен Рейган
 Убит Садат
 Ранен Папа Римский
 Миттеран
 «Волга» ГАЗ-3102
 ЛПХ — личные подсобные хозяйства
 Пугачёва и Паулс
 Брежнев-75
 «Шаттл»
 Куртки-«аляски»
 Бельмондо
 Увеличены пенсии и отпуска
 Военное положение в Польше
 Трусики-«неделька». Минимализация белья
 Шилов

 1982

 Первым умер Суслов
 Вторая общесоюзная программа. Второй телевизор в квартире
 «Виртуозы Москвы»
 СССР покорил Эверест
 Кубик Рубика
 Так победим!
 Фолклендские острова
 Гонения на рок и дискотеки
 «Адидас» — три полоски
 «Весёлые ребята»
 Стройматериалы и сантехника
 «Уренгой — Помары — Ужгород»
 Ротару
 Канцлер Коль
 Палас

 Марадона. Гретцки. Каспаров
 Продовольственная программа
 Итальянская эстрада. Сан-Ремо
 Минтай
 Шаварш Карапетян
 Рыбная мафия. Дело фирмы «Океан»
 Уличные вернисажи
 Француз в космосе. Савицкая
 Монетницы
 Война в Ливане. Лагеря Сабра и Шатила
 Умер Брежнев
 Фейсом об тейбл
 Лыковы: «Таёжный тупик»
 «Покровские ворота»

 1983

 Юрий Антонов
 Универмаг «Московский»
 Сумки на колёсиках
 Год Андропова
 Борьба за дисциплину
 «Андроповка» по 4 руб. 70 коп.
 Щёлоков. Медунов. Рашидов
 «Земляне»
 Янковский
 Теплоход «Суворов»
 «Империя зла»

 Антисионистский комитет
 Гренада
 «Пацаны». «Чучело»
 Дело «Главмосторга»
 Саманта Смит
 Сбили корейский «Боинг»
 Видеопросмотры
 Пластилиновые мультфильмы
 МЖК
 200 лет Георгиевскому трактату
 Ленинградский рок-клуб

 1984

 «Асисяй». «Лицедеи»
 Танкерная война
 Перезахоронен Шаляпин
 Подешевела иваси
 Год Черненко
 Видеомагнитофон «Электроника ВМ-12»
 Смерч в Иванове
 Платини
 Вьетнамцы в СССР
 Переброска рек

 Член КПСС Молотов
 Брейк-данс
 «Восьмёрка»
 «Жестокий романс». Михалков: «Мохнатый шмель»
 Сикхи убили Индиру
 «Любовь и голуби»
 Бойкот Лос-Анджелеса
 Год потерь в Афганистане. «Груз 200»
 Корифеи-эмигранты: Аксёнов, Любимов, Тарковский
 «Трубы», «дутики», «луноходы»

 1985

 Звёздные войны. СОИ
 Памятник Ленину
 «Зимняя вишня»
 Найден «Титаник»
 Аэробика
 Ан-124 «Руслан»
 Болельщики в Брюсселе
 Смерть Черненко
 Горбачёв
 Фестиваль молодёжи и студентов
 Ускорение

 «Гостья из будущего»
 Старый Арбат
 Хождение в народ
 Запрещённое кино. Климов и Герман
 «Жальгирис»
 Бубка. 6 метров
 Нападение на «Данаю»
 Смена власти
 Борьба за трезвость
 Горбачёв на Западе
 Карпов — Каспаров

 1986

 Комета Галлея
 Убит Улоф Пальме
 Застой и перестройка
 Взрыв «Челленджера»
 Тетрис
 Советские компьютеры
 Будулай
 Раиса
 V съезд Союза кинематографистов
 «Москвич-2141»
 Кисин, Репин, Венгеров
 Фестиваль в Юрмале
 «Выше радуги»
 Бомбёжка Ливии

 ИТД. Нетрудовые доходы
 Чернобыль
 Фонд культуры. Академик Лихачёв
 Игры доброй воли
 Станция «Мир»
 «Модерн токинг»
 «Адмирал Нахимов»
 Комбайн «Дон-1500»
 Госприёмка
 Запретные книги и авторы
 Сняли Кунаева. Казахский бунт «Желтоксан»
 Аргентина — чемпион. Третий кубок «Динамо»
 «Спрут». Комиссар Каттани
 Вернули Сахарова

 1987

 «Хлопковое дело». Арест Чурбанова. Гдлян и Иванов
 Старые названия городов
 Доктор Хайдер голодает
 «Покаяние»
 Гласность. «Московские новости» и «Огонёк»
 Мода на экономистов. «Белые пятна истории»
 Раздел МХАТа
 Руст прилетел
 Умерли Папанов и Миронов
 Лимит на лимитчиков
 Телемосты СССР—США. Донахью — Познер
 Новое ТВ
 «До и после полуночи»
 «Прожектор перестройки»
 «Взгляд»

 Общество «Память». Жидомасоны и русофобия
 Лигачёв и Яковлев
 Проза перестройки
 Розенбаум
 Проституция. Путаны
 Спор с Тэтчер в эфире
 «Ока» и «Таврия»
 Perestroika & Gorby
 «Архангельский мужик». «Легко ли быть молодым?»
 Выборы директоров. Самофинансирование
 Нобелевский лауреат Бродский
 Кооперативы и СП
 Гонимый Ельцин
 Русская «Бурда моден»
 Неформалы. Любера

 1988

 «АССА»
 Пожар в БАНе
 Разрешены ксероксы
 Карабах
 «Сотбис» в Москве
 «Буран»
 «Ласковый май»
 Олимпиада в Сеуле. Баскетбол—волейбол—футбол
 Нина Андреева
 Прибалтийские фронты
 Башлачёв
 ОМОН
 Первый конкурс красоты
 1000-летие Крещения Руси

 «Маленькая Вера». «Интердевочка»
 Привилегии бюрократов
 Обличение сталинизма
 Признание дедовщины. Чонкин
 Заложники. Овечкины
 XIX партконференция
 Америка — союзница
 Возвращение крымских татар
 «Мыльницы»
 Землетрясение в Армении
 «Рабыня Изаура». Рейтинговое ТВ
 Рэкет
 СПИД

 1989

 Ленинградское телевидение. «600 секунд». «Пятое колесо»
 Артём Тарасов
 Затонула подлодка «Комсомолец»
 Вывод войск из Афганистана
 Горячие точки 
 Джинсы-«варёнки»
 Тяньаньмэнь. Горбачёв в Китае
 События в Тбилиси
 Забастовки шахтёров
 Горбачёв и Папа
 Чумак и Кашпировский

 I Съезд народных депутатов СССР
 Неизвестный и Шемякин
 Взрыв газа в Башкирии
 Из «ЦСКА» в НХЛ
 «Мемориал»
 Пакт Молотова — Риббентропа
 Салман Рушди
 Талоны на всё
 Умер Сахаров
 «Гардемарины»
 Крах социализма в Европе

 1990

 «Челноки»
 Табачные бунты
 Нельсон Мандела свободен
 События в Баку
 «Так жить нельзя». Совок. Эта страна
 Катынь
 Без Ортеги и Пиночета
 «Макдональдс» в СССР
 «ТСН». «Поле чудес»
 Чикатило
 Коммунистическая партия РСФСР. Полозков
 Массовый выезд на ПМЖ
 I Съезд народных депутатов РСФСР
 Цой жив!
 Суверенитет на Украине. Купоны

 Легинсы и лосины
 Гамсахурдия — глава Грузии
 Ст.6 отменена. XXVIII съезд. Меньше социализма!
 Убит о. Александр Мень
 «500 дней». Явлинский
 Турецкий чай
 Собчак, Попов во главе столиц
 Ламбада
 Объединение Германии
 Митьки
 Нобелевский лауреат Горбачёв
 Алексий II
 Закон о печати
 Ушёл Шеварднадзе. Пришёл Янаев
 Новое радио

Том 4. 1991—2000 
 1991

 Зажим гласности в эфире
 Чай в пакетиках
 Премьер Павлов. Обмен 50 и 100 руб.
 Попытки переворотов в Литве и Латвии
 Товарный кризис. Гуманитарная помощь
 Русский шансон
 «Буря в пустыне»
 Референдум о судьбе СССР
 Социализма нет. Хонеккер в СССР
 Двоевластие в России
 Виктюк. «М. Баттерфляй»
 Российское ТВ
 Мощи Серафима Саровского
 Пуховики
 Ново-Огарёво
 Ельцин — президент РСФСР
 Барби
 Убит Раджив Ганди

 Много разных вер
 Вкладыши от жвачек
 Газовые баллончики
 Южные Курилы
 «Мерседес-600»
 Путч ГКЧП
 После путча ГКЧП
 Боевики
 Дудаев
 Распад Югославии
 Прослушка посольства США
 Убийство Талькова
 Снова Санкт-Петербург
 Запрет компартии
 Беловежские соглашения. СНГ
 Россия вместо СССР. Уход Горбачёва
 Последние народные СССР
 Дипотношения с Израилем

 1992

 Свергли Гамсахурдия. Шеварднадзе в Грузии
 «Ракушки»
 Шоу-бизнес
 Эротическое кино
 Ежедневный «Коммерсантъ»
 Гайдар и его команда. «Шоковые реформы»
 Казаки
 Спирт «Рояль», водка «Распутин»
 Чехия и Словакия
 Бомжи
 Фальшивые авизо
 Великие князья Кирилловичи
 Крым. Севастополь. Флот
 «На-На». Алибасов
 Цветной металл
 Свобода торговли. Секонд-хенд
 Процесс над КПСС
 Биржи
 «Санта Барбара»

 «Виндоуз»
 Ларёк-палатка
 Отставка Попова. Мэр Лужков
 Русский «Букер»
 Таджикистан. Абхазия. Приднестровье
 Трубка, автоответчик, определитель
 Звезда Руцкой
 Частные школы и вузы
 Клипы
 Дети моют машины
 Теннис — царский спорт
 Ваучеры. Чубайс
 «Мыльницы»
 Телохранители. Security
 Русские в Югославии
 Олимпийские сборные СНГ
 Сепаратизм в Татарии и Башкирии
 Памперсы, тампоны, прокладки
 Отставка Гайдара. Черномырдин

 1993

 Границы открыты
 Шоколадные батончики
 11 чемоданов компромата
 «Новые русские»
 Бомбилы
 Форум в Давосе
 Целители и ясновидящие
 Подержанные иномарки
 Алиев во главе Азербайджана. Туркменбаши
 Глянец
 Референдум «да-да-нет-да»
 Мелирование
 Приватизация квартир. Риэлторы. Евроремонт
 Лайкра. Стринги. Топики
 Русский «Смирновъ»

 Российские рубли. Геракл Геращенко
 Театр Фоменко
 РНЕ. Баркашов
 Указ № 1400. Штурм Белого дома
 «Белое братство»
 «Гербалайф»
 «ТВ-6». «НТВ»
 Презентация
 Гастарбайтеры
 CD
 Заказные убийства. Киллеры
 Приехал Джексон
 Новая бытовая техника
 Конституция РФ. Первая Дума
 Пост № 1 снят

 1994

 Вывод войск из Германии
 Английский обязателен
 МЧС. Шойгу
 Липовая фирма
 Застрелили Квантришвили
 Обменники
 Русский шпион Эймс
 Новые номера
 Кучма и Лукашенко
 Клубы
 «Газель»
 «Властилина». Банк «Чара»
 «Утомлённые солнцем» против Тарантино
 Брак Пугачёвой и Киркорова
 День пограничника и ВДВ
 «Орестея»
 Березовский взорван в 600-м
 Руанда
 Стальные двери. Домофоны
 Бутики. Версаче

 Ельцин пьёт и поёт. «Проспал Ирландию»
 «Чёрный вторник»
 Авиакатастрофы. Паром «Эстония»
 «МММ»
 Убит Холодов
 Новое крепкое
 Солженицын вернулся
 Елизавета II в России
 Супермаркеты
 Льготы на сигареты и алкоголь
 Чечня
 «Аншлаг». Петросян
 Чижик
 Русские из НХЛ. Буре
 Раскол в «Правде»
 Карточки и банкоматы
 Умер Ким Ир Сен
 Коржаков. № 2 в Кремле
 Мобильные и пейджеры

 1995

 «Куклы»
 Плееры
 Солоник и Япончик
 Расширение НАТО на Восток
 Ту-204 
 Компьютерные игры
 Братва
 «Балтика»
 «Аум Синрикё»
 Русские на шаттле
 Влад Листьев убит
 50 лет Победы. Поклонная гора
 Радзинский. Вульф
 Шенген

 Ушёл Григорович
 Землетрясение в Нефтегорске
 Секс-индустрия
 Реконструкция Кремля
 Эффективные собственники
 Курево разное
 Новые доллары
 Будённовск
 Футбольные фанаты
 Тату и пирсинг
 Книжный боевик
 Вторая дума. Админресурс
 Убит Рабин
 «Лицо кавказской национальности»

 1996

 «Старые песни о главном»
 «Десятка»
 Кизляр — Первомайское
 Союз с Белоруссией
 Западные лекарства
 Коттеджи
 Кино по-новому
 «Иванушки Интернешнл»
 Русские в Прибалтике
 Ельцин идёт на второй срок
 Убит Дудаев. Ельцин в Чечне
 Второй срок Лужкова. Собчак проиграл
 «Макарена»
 Коробка из-под ксерокса. Коржаков, Барсуков и отец-Сосковец
 Караоке

 Победа после инфаркта
 Реституция
 Ельцина шунтируют
 «Шевроле» из Елабуги. Отвёрточная сборка
 Олигархи. Семибанкирщина
 Падение Грозного. Хасавюрт
 Йогурты. Чипсы
 Детективы Марининой
 Взрыв на Котляковском
 Модные породы собак
 «КамАЗы» на «Париж-Дакар»
 Коровье бешенство
 «Лего»
 Магазины на диване

 1997

 «Мумий Тролль»
 Каспаров проиграл IBM
 Частные «Известия» и «Комсомолка»
 Тайсон откусил ухо
 Пётр I. ХХС
 Том Клайм
 Секвестр. Деноминация
 Независимая Чечня
 Клонирование. Овечка Долли
 Тамагочи
 Немцов
 Налоговые декларации
 Гонконг в КНР
 Наркомания

 Министр Ковалёв в бане
 Телеканал «Культура»
 Мультсериалы Запада и Востока
 МВФ. Камдессю
 Разбилась Диана
 850 лет Москве. Лужков-претендент
 «Русское радио»
 Связьинвест. «Союз писателей»
 Аварии на «Мире». Марсоход
 Новый Пост № 1
 Интернет
 Упал Ан-124
 «Про это»

 1998

 Крейсер «Пётр Великий»
 Убита Старовойтова
 Фастфуд. Шаурма
 «Улицы разбитых фонарей». «Менты»
 Отставлен Черномырдин. Кириенко — «киндер-сюрприз»
 Аська
 «MTV». Бивис и Баттхед
 «Потому что нельзя быть на свете». «Как упоительны в России»
 Клинтон и Моника
 Климентьев — мэр Нижнего
 Одноразовые вещи
 Ураган в Москве
 Шахтёры на рельсах
 Губернатор Лебедь

 Виагра
 «Титаник». Ди Каприо
 Царские похороны
 Пиночет в Англии
 Всемирная история. Банк «Империал»
 «Сплин»
 Киргиз-казахский династический брак
 Блэр. Шрёдер и Йошка
 Красная икра подешевела
 Нью-Васюки в Калмыкии
 Ядерные Индия и Пакистан
 Дефолт
 Премьер Примаков
 Импортозамещение

 1999

 Дело «Мабетекс»
 «Афиша»
 «Generation «П»»
 Пожар в Самарском УВД
 Скуратов
 «Хрусталёв, машину!»
 НАТО бомбит Югославию. Разворот Примакова над Атлантикой
 От Примакова к Степашину, минуя Аксёненко и импичмент
 Земфира
 «Сибирский цирюльник»
 Бензиновый кризис
 «Семья»
 200 лет Пушкину
 Операция «Преемник». Путин: «Мочить в сортире!»

 Кафельников. Ракетка № 1
 Скандал с Bank of New York
 Мюзиклы
 «Ведомости»
 Солнечное затмение
 Умерла Раиса Горбачёва
 Информационная война. Телекиллер Доренко
 Взрывы домов. Буйнакск, Москва, Волгодонск. Рязанский гексоген
 Басаев в Дагестане. Начало новой войны
 Партия власти «Единство»
 Мобилы у всех. SMS
 Ельцин ушёл
 «Проблема 2000»
 Заокеанские президенты Прибалтики

 2000

 Украина ворует газ
 Крамник — чемпион
 Алсу
 Милошевич проиграл выборы
 Президент Путин
 Борис Акунин. Эраст Фандорин
 Самокаты
 Разбился «Конкорд»
 Равноудаление олигархов
 Взрыв на Пушкинской

 Вторая чеченская война
 Нобелевский лауреат Алфёров
 Пожар на башне
 Отравление грибами в Воронеже
 Марат Сафин
 Подлодка «Курск». «Она утонула»
 У России — гимн СССР
 Басков
 Раздел «Microsoft»
 «Брат 2»

Том 5. 2001—2005 
 2001

 Гарри Поттер
 Скинхеды
 Налог 13 %
 Дело полковника Буданова
 «Идущие вместе»
 Допинг
 Выдали Милошевича
 Рената
 Горные лыжи и дзюдо
 «Википедия»
 «Питерские» во власти
 Кризис на «НТВ»
 Суши
 Болгарский царь-премьер
 Уроки танцев
 Бронепоезд Ким Чен Ира
 Антиглобалисты
 11 сентября

 Бен Ладен. «Аль-Каида»
 «Аль-Джазира»
 Шахиды
 Конверты с сибирской язвой
 Масяня
 Авиабезопасность
 Украина сбила Ту-154
 Театр снова в моде
 Пиар
 Конец «Мира». Турист в космосе
 Кустурица. Брегович
 Война в Афганистане. Контртеррористическая коалиция
 Цискаридзе
 «За стеклом»
 «200 лет вместе»
 Подняли «Курск»
 Мульты для взрослых детей. Шрек. Симпсоны. Корпорация монстров
 «Жизнь»

 2002

 Скандалы на Олимпиаде
 «Властелин колец»
 Гуантанамо
 Переводы Гоблина
 Коэльо. Мураками
 Закуски к пиву
 «Бригада»
 «Ось зла»
 Главный дирижёр Гергиев
 Фитнес
 «Тату»
 Перевороты в Венесуэле
 Оксана Фёдорова
 ГМО
 Фестиваль «Нашествие»
 Патриарх против Папы
 Визы в Калининград
 Хаттаб уничтожен
 Менеджеры. Офисный планктон
 Лебедь разбился
 Ле Пен во втором туре
 Мины-ловушки
 ЧМ в Японии и Корее. Погром на Манежной
 «Идущие» против Сорокина
 «Фабрика звёзд»

 Первая перепись России
 Бачинский и Стиллавин
 «Котлеты и мухи». «Радикальное обрезание»
 Столкнулись Ту-154 и «Боинг» DHL
 Панкисское ущелье
 Похищение Кукуры
 Красноярские выборы Хлопонина
 Погиб Сергей Бодров
 Убит губернатор Цветков
 Наводнения и пожары
 Вашингтонский снайпер
 Пошлины на иномарки
 Нетребко
 «Норд-Ост»
 Покушение на Туркменбаши
 Донцова
 Шнур
 Кальяны
 Кофейни
 Танкер «Престиж»
 Взрыв дискотеки на Бали
 Кубок Дэвиса
 Евро дороже доллара
 Максим Галкин

 2003

 Удвоение ВВП. Инфляция
 «Секс в большом городе»
 Шумахер
 Война в Ираке
 Губернатор Шварценеггер
 Басков и Волочкова больше не в Большом
 Смерть во время игры
 «ТВ-6» — «ТВС». УЖК
 Бритни Спирс
 «Возвращение»
 Атипичная пневмония
 Теракты шахидов
 300 лет Санкт-Петербургу
 Жара в Европе
 Сериал «Идиот»
 Президент Кадыров-ст.
 Автогражданка. ОСАГО
 Абрамович купил «Челси»

 Маккартни на Красной площади
 Партия «Родина»
 «Оборотни в погонах»
 Дело ЮКОСа. Аресты Лебедева и Ходорковского
 Отказы в Генпрокуратуре
 Жизнь в кредит
 Силовики
 Губернатор Матвиенко
 Коса Тузла
 «Бумер»
 «Революция роз» в Грузии
 Президент Алиев-мл.
 «Бедная Настя»
 Хеллоуин. День св. Валентина
 Партия власти «Единая Россия»
 Годы Суркова
 Абрикосов и Гинзбург — нобелевские лауреаты
 Флешмоб

 2004

 Конни
 Переход на «цифру»
 Нацболы. Лимонов
 Рухнул «Трансвааль»
 «Смешарики»
 Взрывы в Мадриде
 Суд присяжных
 Админреформа: Касьянов — Фрадков
 Сегвей
 Президент Грузии Саакашвили
 Гришковец
 Травматические пистолеты
 Наци Питера и Воронежа
 Путин на второй срок
 ИКЕА
 Русский «Forbes». Убит Пол Хлебников
 «Платоматы»
 Миллиардер Батурина
 Женский теннис. Шарапова
 Убит Ахмат Кадыров
 «Код да Винчи»

 Киркоров против «розовой кофточки»
 Расширение Евросоюза. Прибалтика в НАТО
 Сити
 Абу-Грейб
 Нападение на Назрань
 Закрыли «Намедни»
 Теракт на «Автозаводской». Взрыв двух самолётов. Шахидка у «Рижской»
 «Ночной дозор»
 Беслан
 Отмена выборов губернаторов. Дума по партспискам
 Зарезан швейцарский диспетчер
 Вассерман
 Мятеж в Карачаево-Черкесии
 Умер Арафат
 Рейдеры
 Выборы в Абхазии
 Восстания в Ираке
 «Дом-2». Ксения Собчак
 Оранжевая революция
 Басманное правосудие. «Роснефть» вместо «ЮКОСа»
 Цунами

 2005

 Новогодние каникулы для всех
 Общественная палата
 Ноутбуки
 Монетизация льгот
 Чулпан Хаматова
 Касьянов в оппозиции
 Убит Масхадов
 Аффтар жжот
 Борьба с курением
 Покушение на Чубайса
 Фотошоп
 «Comedy Club»
 Революция в Киргизии
 Умер Иоанн Павел II
 Энергетики
 Пробки в Москве. Третье кольцо
 «Моя прекрасная няня». «Не родись красивой»
 Восстание в Андижане
 Грабовой
 Суверенная демократия
 «Живой журнал»
 «Наши» и другие
 Сгорела подстанция «Чагино»
 Абрамович продал «Сибнефть»
 Суды на ТВ
 Зэк-публицист Ходорковский

 Русские школы на латышском
 Исинбаева. 5 метров
 Теракты в Лондоне
 Плоские телевизоры
 Укрупнение регионов
 Потребительский бум
 Погиб Евдокимов
 Ссора с Польшей
 Пластические операции
 Ураган «Катрина». Затоплен Новый Орлеан
 Фёдор Бондарчук. «9 рота»
 Датские карикатуры на пророка
 4 ноября — День народного единства
 Нападение на Нальчик
 «Горбатая гора». Брак Элтона Джона
 «УАЗ-Патриот»
 Гламур. Рублёвка. Куршевель
 Русский марш
 Кубок УЕФА у «ЦСКА»
 Канцлерин Меркель
 Шрёдер на русской службе
 Закрыт Музей кино
 Погромы во Франции
 Валуев
 Обманутые дольщики

Том 6. 2006—2010 
 2006

 Русский Лондон
 Близнецы Качиньские
 Биатлон на ТВ
 Газовые войны
 Рядовой Сычёв
 «Остров»
 Шпионский камень
 Перельман
 Сносная застройка
 «Справедливая Россия» — вторая «партия власти»
 «Новые горизонты»
 Дмитрий Быков
 Милошевич умер в тюрьме
 «Пусть говорят»
 Запреты Онищенко
 Ядерные Иран и КНДР
 Борьба с казино и автоматами
 Гус Хиддинк
 Трубу отодвинули от Байкала
 «День опричника»
 Ликвидирован Басаев
 Разгоны гей-парадов
 Рауль Кастро вместо Фиделя
 Бахмина
 Израиль не победил Ливан
 Нанотехнологии

 Удар Зидана
 G8 в Петербурге
 «Борат»
 Кондопога
 Союзник Чавес
 Застрелен Козлов
 Антисоветские экранизации
 Грузия — враг
 Преемники Иванов и Медведев
 Кражи в Эрмитаже
 Политковская убита
 Фигурное катание снова в моде
 «Булава»
 Отмена отсрочек
 Саддам повешен
 Канделаки и Керимов в «феррари»
 Отравлен Литвиненко
 YouTube
 «Три кита»
 Денис Мацуев
 ХАМАС победил
 Умер Туркменбаши
 Бутово и «Речник»
 Глобальное потепление
 Экстремальный спорт

 2007

 «Ирония судьбы. Продолжение»
 Прохоров задержан в Куршевеле
 Мюнхенская речь
 iPhone
 Лепс
 Исторические новоделы
 Чуров
 Президент Чечни Рамзан Кадыров
 Шесть госкорпораций
 Умер Ельцин
 Объединение церквей
 Бронзовый солдат
 Марши несогласных
 Не прожить без «Made in China»
 Налич
 Олимпиада в Сочи
 Учебник Филиппова
 Петербургский форум
 «Винзавод», «Гараж» и др.
 Арестован Барсуков (Кумарин)
 Чекистский крюк

 «Запретное искусство». Соцарт не пустили в Париж
 ПРО в Польше и Чехии
 Флаг на дне Арктики
 Сердюков
 Материнский капитал
 «Охта-центр»
 Национальный лидер
 Дауншифтинг
 Скандал с Сердючкой
 Педагог Поносов
 Саркози
 Русский рэп
 Забастовка на «Форде»
 ВКонтакте. «Одноклассники»
 Взорвана Бхутто
 «Папины дочки»
 Кораблекрушения в Керченском проливе
 Путин выбрал Медведева
 Прохоров и Потанин разводятся
 «Доктор Хаус». «Остаться в живых» / «Lost»
 Бойня в Виргинском технологическом

 2008

 Смерть Патаркацишвили
 Трекеры. Торренты
 Чемпионы мира по хоккею
 Путин и Кабаева
 Раскол Союза кинематографистов
 Эмо и готы
 Билан победил на «Евровидении»
 Независимое Косово
 ГЛОНАСС
 Хипстеры
 Клуб Винкс в России
 Бут арестован в Таиланде
 Сомалийские пираты
 Георгиевская ленточка
 «Южный парк»
 Тандемократия
 Убит Магомед Евлоев
 Мусор Неаполя
 «Большая разница». «Прожекторперисхилтон»
 Война с Грузией. «Принуждение к миру»
 Алладины

 Большой адронный коллайдер
 Умер Солженицын
 Независимые Абхазия и Южная Осетия
 Facebook
 Президент Обама
 Ямадаевы
 Коля Лукашенко
 Угги
 Мировой кризис
 «Зенит». Аршавин
 Мультфильмы Петрова
 «Боинг» упал на Пермь
 Блогеры
 Президент — 6 лет, Дума — 5
 Террористы в Мумбаи
 Чичваркин убежал
 Умер Алексий II. Патриарх Кирилл
 КС переехал в Петербург
 Йога

 2009

 Органические продукты
 VIP-браконьеры разбились на вертолёте
 Раскрашено старое кино
 Убиты Маркелов и Бабурова
 Запрет ламп накаливания
 Кризис в Европе. Банкроты Исландия и Латвия
 Беспорядки в Молдове
 Майор Дымовский
 «Сапсан»
 Расстрел в супермаркете. Майор Евсюков
 «Сбербанк» и «Opel»
 Шашлычная «Антисоветская»
 Кризис в России. Пикалёво. Уралвагонзавод
 Умер Майкл Джексон
 Финотчёты чиновников
 Убита Эстемирова
 «Евровидение» в России
 31-я статья. 31-е число
 Твиттер
 Свиной грипп
 Борьба с фальсификацией истории
 Сапоги с дырками

 Черкизон
 Уйгуры бунтуют
 Интернет-магазины
 Superjet 100
 «Аватар». 3D
 БРИК
 «Арктик Си»
 Убит Япончик
 Педофилы
 Фильтры Петрика
 Покушение на Евкурова
 «Подстрочник»
 Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС
 Магнитский умер в СИЗО
 «Россия, вперёд!». Модернизация
 В вузы по ЕГЭ
 Орбакайте и Байсаров делят сына
 Взрыв «Невского экспресса»
 Перезагрузка
 «Хромая лошадь»
 В Берлускони метнули статуэткой
 Электронные книги

 2010

 Сериал «Школа»
 Протесты в Калининграде. Отставка Бооса
 Гаити
 Наместник на Кавказе Хлопонин
 Навальный. «РосПил»
 Вокализ
 Президент Янукович
 ДТП на Ленинском
 Взрывы в московском метро, Ставрополе и Владикавказе
 «Северный поток»
 Усыновления в США
 Разбился президент Польши
 Свергнут Бакиев
 Взрыв платформы ВР
 Второе дело ЮКОСа
 «Синие ведёрки»
 «Великое кино о великой войне». Никита-бесогон
 Взрыв на Распадской
 Эйяфьятлайокюдль
 Шевчук спросил Путина
 Приморские партизаны
 Милиция — Полиция
 Фотожабы. Демотиваторы
 «… в плену у ФСБ»
 Триллион откатов. Томографы
 Химкинский лес
 Плетнёв и тайский мальчик

 Русские шпионы в США. Анна Чапман
 Дефицит гречки
 Сколково
 Пожары в Центральной России
 Жемчужный прапорщик
 Брошенные туристы
 Москва в дыму
 Леди Гага
 «Лада-Калина»
 Снят Лужков
 ЧМ по футболу в ЮАР. Осьминог Пауль. Вувузелы
 Егор Бычков
 Чилийские шахтёры спасены
 Цапки
 «Marussia». Ё-мобиль
 Избит Кашин
 iPad
 Ассанж. Викиликс
 ЧМ по футболу-2018 в России. «Летс ми спик фром май харт ин инглиш»
 Утилизация старых авто
 Акулы в Египте
 Фанаты на Манежной
 Ледяной дождь
 Нобелевские лауреаты Гейм и Новосёлов
 Провал мультикультурализма
 Дворец в Геленджике
 Постшансон. Стас Михайлов. Елена Ваенга

Том 7. 2011—2015 
2011

 Следственный комитет. Бастрыкин
 Вайфай
 Запрещены лампы накаливания
 «Арабская весна»
 Андроид
 Госуслуги. МФЦ
 «Дождь»
 Худи. Uniqlo
 Электронные деньги
 Авария на АЭС «Фукусима-1»
 «Гражданин поэт»
 «Анжи» Керимова
 «Игра престолов»
 Спикер Матвиенко 
 Свадьба Кейт и Уильяма
 Трагедии в российской авиации
 «Майнкрафт»

 Отмена зимнего времени
 Парк Горького. Капков. Благоустройство
 Улицкая. «Зелёный шатёр»
 Путин и ботокс
 Брейвик
 Собянинская плитка
 Затонула «Булгария»
 Умер Стив Джобс
 Путин пожизненно
 Пояс Богородицы
 Света из Иванова. «Путинги»
 «Еду в Магадан»
 Occupy Wall Street
 Ким Чен Ын
 «50 оттенков серого»
 Болотная площадь. Проспект Сахарова

2012

 Кроссовки — фетиш
 Серебренников. «Гоголь-центр»
 «Pussy Riot»
 Отдел полиции «Дальний»
 Возрастная классификация
 Единое экономическое пространство
 Кризис в еврозоне
 Краудфандинг
 Барбершопы
 Квартира и часы патриарха. «Игумен на спорткаре»
 ВТО
 Новая Москва
 Онлайн-знакомства
 Ёлка. Дорн
 Путин — снова Президент. «Болотное дело»
 «Вечерний Ургант»
 Инстаграм

 «Бессмертный полк»
 Илон Маск
 Наводнение в Крымске
 Волонтёры
 World of Tanks
 Песков
 «Бурановские бабушки»
 Евро-2012
 Сериал «Кухня»
 Конец света по календарю майя
 Саммит АТЭС
 Путин и стерхи
 Блокировки в интернете
 Gangnam Style
 Отставка Сердюкова. Министр обороны Шойгу
 «Закон Димы Яковлева». «Взбесившийся принтер»
 Баумгартнер прыгнул из стратосферы

2013

 Война в Сирии. «»
 Гражданин РФ Депардье Ж. К.
 «Диссернет»
 Челябинский метеорит
 Папа римский отрёкся
 Банковский кризис на Кипре
 «Легенда № 17». Данила Козловский
 Скандалы в Большом
 Смерть Березовского
 «Россия сегодня»
 «Роснефть» купила ТНК-BP. Сечин
 Теракт на Бостонском марафоне
 Герой Труда РФ
 Платная парковка
 Сноуден
 Путин развёлся

 «Горько!»
 Набиуллина. «Зачистка банков»
 Запрет курения
 Скрепы
 Супершоу Первого канала
 Выборы мэра Москвы. Навальный — лидер оппозиции
 У Пугачёвой и Галкина двойняшки
 Уберизация. Airbnb
 Йотафон
 Беспорядки в Бирюлёве
 «Оттепель»
 Наводнение на Дальнем Востоке
 Закон о гей-пропаганде
 Выпустили Ходорковского
 «Холодное сердце»
 Евромайдан

2014

 Олимпиада в Сочи
 Ким Кардашьян
 Сланцевая нефть
 Meduza
 На Украине свергли Януковича
 Коптеры
 #крымнаш
 Белорусская музыка
 Селфи
 Дуров уехал
 Эбола
 Платные дороги
 Война в Донбассе. Новороссия
 Британский Холмс

 Челленджи
 Авария в метро
 Запрет мата
 Эрдоган
 «Формула-1» в Сочи
 Сбит боинг
 «Левиафан»
 Санкции и контрсанкции
 «Чо там у хохлов?»
 Арест Евтушенкова. Отобрали «Башнефть»
 Второе гражданство. ВНЖ
 Комета Чурюмова-Герасименко
 Киселёв и Соловьёв
 Экономический кризис в России

2015

 Charlie Hebdo
 Система «Мир»
 Минские соглашения
 Мессенджеры
 «Платон»
 Тверк
 Беженцы в Европе
 Убит Немцов
 Стримеры. Twitch
 Сажают губернаторов
 Стендап без ТВ
 Физлица-банкроты
 Предполагаемые дочери Путина
 Сенцов. Савченко

 Монстрация
 Oxxxymiron. Рэп-баттлы
 Мерч
 Россия воюет в Сирии
 Оскорбление чувств верующих
 Навальный против Чаек
 Нобелевская премия Алексиевич
 Взорван самолёт из Египта
 Допинговый скандал
 ЗОЖ
 Дадинская статья
 Иностранные агенты. Нежелательные организации
 Мария Захарова
 Очередь на Серова

Том 8. 2016—2022

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Леонида Парфёнова и книги-альбома «Намедни. Наша эра»

Книги по алфавиту
Исторические сочинения XXI века
Книги 2009 года
Книги 2010 года
Книги 2011 года
Намедни